El término EVP puede referirse a:

 La abreviación inglesa de Electronic Voice Phenomena, la Psicofonía
 La Enciclopedia Virtual Paraguaya, un proyecto educativo para la Educación Escolar Básica y Media
 La Enfermedad vascular periférica
 La Estimulación Vibratoria del Pene, un tratamiento para provocar erecciones y eyaculaciones.
 El partido  Evangelische Volkspartei de suiza, el Partido Popular Evangélico (Suiza)
 La abreviación inglesa de Executive Vice President, el Vicepresidente ejecutivo